Heinrich Borwin (auch Heinrich Burwy) ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Borwin I. (Mecklenburg) († 1227), Fürst zu Mecklenburg
 Heinrich Borwin II. (Mecklenburg) (1170–1226), Fürst zu Mecklenburg
 Heinrich Borwin III. (Mecklenburg) (um 1220–nach 1279), Fürst zu Mecklenburg
 Heinrich Borwin zu Mecklenburg (1885–1942), Angehöriger des großherzoglichen Hauses Mecklenburg